Намдан () — вьетнамский топоним:
 Намдан — уезд в провинции Нгеан.
 Намдан — город в уезде Намдан, провинция Нгеан.